Stumm steht für:
 Stummheit
 Stumm (Band), eine finnische Sludgeband
 eine Orgelbauerfamilie, siehe Stumm (Orgelbauerfamilie)
 eine Unternehmerfamilie, siehe Stumm (Montanunternehmer)

Stumm heißen folgende geographischen Objekte:
 Stumm (Tirol), Gemeinde im Bezirk Schwaz, Tirol, Österreich
 Stumm (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stumm (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Stumm ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Philipp Stumm (1760–1826), Montanindustrieller, Mitbegründer der Gebrüder Stumm
 Eduard Stumm (1867–1920), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksamtmann
 Erwin Charles Stumm (1908–1969), US-amerikanischer Paläontologe
 Fabian Stumm (* 1981), deutscher Schauspieler
 Ferdinand Carl von Stumm (1880–1954), deutscher Diplomat, Industrieller und Rittergutsbesitzer
 Ferdinand Eduard von Stumm (1843–1925), deutscher Diplomat; Botschafter in Madrid
 Friedrich Philipp Stumm (1751–1835), Montanindustrieller, Mitbegründer der Gebrüder Stumm
 Gerhard Stumm (* 1950), österreichischer Psychologe, Psychotherapeut und Ausbilder
 Gustaf Braun von Stumm (1890–1963), deutscher Diplomat
 Hugo Rudolf von Stumm (1845–1910), deutscher Montanindustrieller
 Johann Michael Stumm (1683–1747), deutscher Orgelbaumeister
 Johannes Stumm (1897–1978), von 1948 bis 1963 Polizeipräsident von West-Berlin
 Knut von Kühlmann-Stumm (1916–1977), deutscher Politiker, Sohn Richard von Kühlmanns
 Lucie Stumm (1867–1947), schweizerische Kunsthistorikerin
 Reinhardt Stumm (1930–2019), deutschsprachiger Kulturjournalist
 Richard Stumm (1900–1971), deutscher Kunstmaler und Grafiker
 Richard Stumm (Sohn) (* 1949), deutscher bildender Künstler, Maler
 Werner Stumm (1924–1999), Schweizer Chemiker, Begründer der Aquatischen Chemie
 Wilhelm von Stumm (1869–1935), deutscher Diplomat und Beamter im Auswärtigen Amt

Stumm, Weiteres:
 Gebrüder Stumm, Montanunternehmen